Die Premijer Liga 2011/12, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die zwölfte Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse der Männer. Sie begann am 6. August 2011 mit dem ersten Spieltag und endete am 23. Mai 2012 mit dem 30. Spieltag. Titelverteidiger war der FK Borac Banja Luka. Neu aufgestiegen waren die Mannschaften GOŠK Gabela und FK Kozara Gradiška.

Meister wurde der FK Željezničar Sarajevo.

Modus 
In der Saison 2011/12 traten wie in vergangenen Jahren sechzehn Klubs in insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte hierbei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. In der Premijer Liga spielten die insgesamt sechzehn Teams um drei internationale Startplätze, einen Champions-League-Platz, sowie zwei Europa-League-Plätze über die Platzierung und einen für den Pokalsieger. Darüber hinaus mussten die zwei Letztplatzierten in die zweithöchste Liga, die Erste Liga, absteigen.

Fanausschreitungen 
Am 8. Spieltag der laufenden Saison fand das Derby-Spiel zwischen Meister FK Borac Banja Luka und des Cupsiegers FK Željezničar Sarajevo im Gradski Stadion Banja Luka statt. Als der Cupsieger aus Sarajevo das 0:1 in der 34. Spielminute erzielte, stürmten Anhänger von Banja Luka das Spielfeld und rannten Richtung Sektor der Gästefans. Aufgrund dessen flüchteten die Spieler in die Umkleiden, der Schiedsrichter beendete darauf die Partie.

Der bosnische Verband bestrafte darauf den Gastgeber FK Borac Banja Luka mit drei Geisterspielen und zusätzlich 10.000 KM (ca. 5.100 €) Geldstrafe. Aufgrund laufender Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Anhängern, beschloss der Verband, dass bei Spielen den Gästefans kein organisierter Fanbesuch gewährt werden dürfte.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Platzierungskriterien für UEFA-Wettbewerbe und Abstieg:1. Punkte – 2. direkter Vergleich – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12